Јеловик може бити:

 Јеловик (Аранђеловац), насеље у општини Аранђеловац, Шумадијски управни округ, Република Србија 
 Јеловик (Бајина Башта), насеље у општини Бајина Башта, Златиборски управни округ, Република Србија

Видети још:
 Јаловик, насеље у општини Владимирци, Мачвански управни округ, Република Србија
 Јаловик Извор, насеље у општини Књажевац, Зајечарски управни округ, Република Србија